Гінтаре Шейдт (1982) — литовська яхтсменка, олімпійська медалістка.
 Роберт Шейдт (1973) — бразильський яхтсмен, олімпійський чемпіон.